Софи Ву (; род. 29 марта 1983) — британская актриса китайско-шотландского происхождения. 

Обучалась в Лондонской академии музыки и драматического искусства с 2003 по 2006 гг. Среди театральных работ Софи Ву — роль школьницы Сисси в пьесе Саймона Стефенса «Панк-рок» (, постановка Lyric Theatre, Лондон), а также выступление в паре с Эмили Бичем в пьесе «Похитители времени» (, Latitude Festival, 2009).

Фильмография

Личная жизнь 
Софи Ву состоит в близких отношениях с исполнителем роли Рори в сериале «Доктор Кто» Артуром Дарвиллом. С 2011 года они проживали совместно в северном районе Лондона.

Примечания

Ссылки